Werben (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Werben (Spreewald), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg